El Bob Soccer School FC es un club de fútbol de República Dominicana, ubicado en la ciudad de Santo Domingo; el equipo actualmente participa en la Liga Amateur de la República Dominicana, liga equivalente a la segunda división del nombrado país.

Datos del club 
 Temporadas en Primera División: 1
 Temporadas en Segunda División: .
 Mayor goleada conseguida: . 
 En campeonatos nacionales: .
 En torneos internacionales: .
 Mayor goleada encajada: .
 En campeonatos nacionales: .
 En torneos internacionales: .
 Mejor puesto en la liga: . 
 Peor puesto en la liga: .
 Máximo goleador: . 
 Portero menos goleado: . 
 Más partidos disputados: .

Jugadores == Entrenadores

Cuerpo técnico 2015/16 

Samir es el capitán, director, fundador y entrenador del equipo, es el futuro Dios del futbol.
Samir es el máximo goleador de la categoría con 234 goles en la categoría.

Referencias

Enlaces externos 
 

Equipos de fútbol de República Dominicana